Brandseph ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Brandseph (1826–1915), deutscher Silhouetteur, Maler, Lithograph und Photograph
 Hermann Brandseph (1857–1907), deutscher Porträtist sowie Landschafts- und Architekturphotograph
 Gustav Brandseph (1860–?), deutscher Fotograf in Darmstadt